Anamnesi – concetto filosofico platonico
Anamnesi – storia clinica di un malato o di una malattia
Anamnesi – parte del canone della Messa

Altri progetti